Rosco P. Coltrane – personaggio della serie televisiva Hazzard
 Rosco – personaggio del fumetto italiano Rosco e Sonny
 Rosco – variante del nome proprio di persona Roscoe
 RoSCo – acronimo di Rolling Stock leasing Company, azienda che noleggia materiale rotabile ferroviario

Pagine correlate 
 Roscoe